Summerhill steht für:

 Summerhill, antiautoritäre Schule in England
 Summerhill (County Meath), Ort in Irland 
 Summerhill (Toronto Subway), Station der Toronto Subway, Kanada

Summerhill ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Summerhill (* 1989), US-amerikanischer Radsportler

Siehe auch:
 Summerhill Township
 Summer Hill